|-
| 107301 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107302 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107303 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107304 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107305 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107306 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107307 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107308 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107309 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107310 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107311 - || || 2 de febrer, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 107312 - || || 3 de febrer, 2001 || Piera || J. Guarro
|-
| 107313 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107314 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107315 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107316 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107317 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107318 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107319 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107320 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107321 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107322 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107323 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107324 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107325 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107326 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107327 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107328 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107329 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107330 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107331 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107332 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107333 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107334 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107335 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107336 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107337 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107338 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107339 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107340 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107341 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107342 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107343 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107344 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107345 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107346 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107347 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107348 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107349 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107350 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107351 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107352 - || || 1 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107353 - || || 1 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107354 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107355 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107356 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107357 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107358 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107359 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107360 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107361 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107362 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107363 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107364 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107365 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107366 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107367 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107368 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107369 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107370 - || || 2 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107371 - || || 12 de febrer, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 107372 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107373 - || || 5 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107374 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107375 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107376 - || || 15 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107377 - || || 15 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107378 - || || 13 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107379 Johnlogan || || 15 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107380 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107381 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107382 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107383 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107384 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107385 - || || 15 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107386 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107387 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107388 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107389 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107390 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107391 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107392 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107393 Bernacca || || 1 de febrer, 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 107394 - || || 2 de febrer, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 107395 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107396 Swangin || 2001 DU || 16 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107397 - || 2001 DY || 16 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107398 - || || 16 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107399 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107400 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
7